Ana Bia Batista (1966. szeptember 30.–) brazil nemzetközi női labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
. A Brazil Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével a Série A asszisztense.

Nemzetközi játékvezetés 
A Brazil labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1995-től tartotta nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a spanyolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette a játékvezetőt az oldalvonal mellől. A nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 1999-ben visszavonult.

Női labdarúgó-világbajnokság
Az 1995-ös női labdarúgó-világbajnokságon, illetve az 1999-es női labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB partbíróként foglalkoztatta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 2.

1995-ös női labdarúgó-világbajnokság

1999-es női labdarúgó-világbajnokság

Források 

Brazil labdarúgó-játékvezetők
1966-ban született személyek
Brazil nők
Élő személyek